Eurovision Song Contest 1976 sändes den 3 april 1976 från Nederlands Congresgebouw i Haag, Nederländerna i och med att Nederländerna året innan hade vunnit med "Ding-a-dong" av Teach-In. Programledare var Corry Brokken. Kapellmästare var Jan Stulen.

Storbritannien vann detta år med låten "Save Your Kisses for Me" av Brotherhood of Man.

Sverige deltog inte detta år, eftersom man var rädd för att vid en eventuell vinst tvingas att arrangera och bekosta festivalen en gång till, något som SR inte skulle klara. Melodifestivalen 1976 ställdes in. Dessutom började svenska folket protestera mot hela arrangemanget. SR valde att stå över ett år, och visade inte ens tävlingen i tv, men däremot sändes den i radio.

Liksom år 1969, försökte Liechtenstein vara med detta år med låten "Little Cowboy" med Biggi Bachmann, men eftersom landet vid denna tidpunkt inte hade ett eget officiellt TV-bolag, tvingades landet dra sig ur tävlingen igen.
Malta skulle egentligen ha varit med detta år med sången "Sing Your Song, Country Boy" med Enzo Guzman. Men landet drog sig ur tävlingen utan någon förklaring och skulle inte återvända förrän 1991.

Eftersom Grekland avstod från föregående års tävling som protest mot den turkiska invasionen av Cypern så var det Turkiets tur att inte vara med detta år medan Grekland återvände igen.

Bidragen

Omröstningen 

Spänningen detta år var medelmåttig. Schweiz tog ledningen efter första omgången, och Frankrike gick om i andra. Storbritannien gick om vid elfte omgången och kunde därifrån hålla ledningen till tävlingens slut med viss marginal.

Jugoslavien fick aldrig fyra poäng registrerade från Frankrike, vilket EBU aldrig upptäckte. Därmed hamnade egentligen Norge sist mot Jugoslaviens 10 poäng. På grund av att detta hände för så pass länge sedan, är detta emellertid preskriberat. Men på officiella sidan eurovision.tv har de rättat till felet.

12-poängare

Återkommande artister

Karta

Källor

Noter

Se även 
 Eurovision Song Contest 1975
 Eurovision Song Contest 1977

Externa länkar 

Eurovision Song Contest, officiell webbplats

 
1976 i Nederländerna